Ла́данное де́рево, или Босвеллия священная () — древесное растение семейства , произрастающее в Юго-Западной Аравии (Оман, Йемен), на острове Сокотра и по сухим склонам гор Сомали; вид рода Босвеллия.

Биологическое описание 
Небольшое дерево от 3 до 5 метров высотой.

Листья очерёдные, собранные мутовками на концах ветвей, непарноперистые. Края почти сидячих листочков округлозубчатые, местами коротколопастные.

Цветки невзрачные актиноморфные двуполые, белого или светло-жёлтого цвета, собранные в короткие кисти.

Использование 
Из босвеллии священной, путём нанесения надрезов на стволе, получают камеде-смолу ладан настоящий, содержащий наибольшее количество смолы (до 70 %). Его используют в религиозных культах как воскуряемое благовоние. Ладан высшего сорта состоит из отдельных сухих прозрачных светло-жёлтых кусочков. Худшие сорта — из более тёмной слипшейся неравномерной смолистой массы с вкраплёнными прозрачными кусочками.

Химический состав 
Различные сорта сырья содержат смолу (50—70 %), камедь (30—47 %), эфирное масло (2,5—8 %) и горечи. В состав эфирного масла входят дипентен, альфа-пинен, фелландрен, камфен и другие терпены. В состав смолы входят тритерпеновые кислоты, так называемые альфа- и бета-босвеллиевые кислоты. Камедь по своему составу сходна с гуммиарабиком.

Синонимы 
 Boswellia carterii (Birdw.)
 Boswellia Bhan-Dadjiana (Bird.)
 Boswellia undulatocrenata (Engl.)

Примечания

Литература 
 

Бурзеровые
Флора Евразии
Флора Африки
Лекарственные растения
Смолоносные растения
Растения в Библии